The House (littéralement « la maison ») est le titre de plusieurs œuvres :
 The House, un album de Katie Melua.
 The House, titre original du roman La Clé du bonheur de Danielle Steel.
 The House, titre original du film Vegas Academy : Coup de poker pour la fac sorti en 2017.
 The House, titre original du film d'animation La Maison sorti en 2022.

Voir aussi